Europamästerskap 1997 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1997
Europamästerskapen i fälttävlan 1997
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1997
Europamästerskapen i konståkning 1997
Europamästerskapet i basket för herrar 1997
Europamästerskapet i basket för damer 1997
Europamästerskapet i fotboll för damer 1997
Europamästerskapen i skidskytte 1997
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1997
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1997
Europamästerskapen i simsport 1997